Nebulosa del Cranc, M1 al catàleg estel·lar Mesier, romanent de supernova resultant de l'explosió d'una supernova 
 M1 Abrams, vehicle blindat produït als Estats Units 
 M1tv, televisió pública del Maresme (Catalunya)
 M1 (massa monetària) agregat monetari que constitueix una de les mesures de l'Oferta monetària
 M1 Garand, Fusell semiautomàtic dels Estats Units